Antonio da Sangallo il Vecchio (Firenze ca. 1455 – Firenze 1534), fratello di Giuliano da Sangallo e zio di:
 Antonio da Sangallo il Giovane (Firenze 1483 – Terni 1546)